Spiekerhof ist

 ein zu Soltau gehörender Weiler, siehe Harber (Soltau)
 eine Straße in Münster (Westfalen), siehe Spiekerhof (Münster)